Grand Prix Francji 1912 – wyścig samochodowy jaki odbył się w dniach 25–26 lipca 1912 roku we francuskim mieście Dieppe.

Wyniki wyścigu

Legenda 
 NU – nie ukończył
 DQ – zdyskwalifikowany

Najszybsze okrążenie 
  David Bruce-Brown − 36:32.0

Bibliografia 
 , teamdam.com, [dostęp: 2017-04-29].

Francja
1912 we Francji
1912